Claviez ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Claviez (1866–1931), deutscher Unternehmer, Erfinder und Komponist
 Wolfram Claviez (1920–1996), deutscher Maler